Ел Хилгеро има више значења:

 Ел Хилгеро (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Хилгеро (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хилгеро (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хилгеро (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Хилгеро (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хилгеро (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хилгеро (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хилгеро (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Хилгеро (Минерал дел Монте), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хилгеро (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хилгеро (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хилгеро (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Хилгеро (Хамапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику